La Third Division 1961-1962 è stato il 35º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1962-1963.
      Retrocesso in Fourth Division 1962-1963.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1961-1962
 Second Division 1961-1962
 Fourth Division 1961-1962
 FA Cup 1961-1962
 Football League Cup 1961-1962
 Charity Shield 1962

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1961-1962